Кхамти:
 Кхамти (народ) — один из народов, населяющих северо-восток Индии и северо-восток Мьянмы.
 Кхамти (язык) — язык тайской семьи, на котором говорит одноимённый народ.
 Кхамти (район) — район мьянманского округа Сикайн.